A Segunda División 1954-55-ös szezonja volt a bajnokság huszonnegyedik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 16-16 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport

Rájátszás 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2